Das Fraueneinzel im Tischtennis bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fand vom 24. bis 29. Juli 2021 im Tōkyō Taiikukan statt.

Im rein chinesischen Endspiel triumphierte Chen Meng gegen Sun Yingsha mit 9:11, 11:6, 11:4, 5:11, 11:4 und 11:9. Die Bronzemedaille gewann Mima Itō.

Setzliste

Turnierverlauf

Achtelfinale bis Finale

Vorrunde bis Dritte Runde

Weblinks 
 Olympic Sports Table Tennis

Einzel Frauen